Лихоборская обводнительная система — гидротехническое сооружение, построенное в 1940-1950-х годах для обводнения и улучшения санитарного состояния реки Яузы.

Изначально Лихоборская система планировалась как часть более крупного проекта по созданию Северного судоходного канала от Химкинского водохранилища до Яузы. Головинский канал (как часть проекта) был построен в 1940 году, однако волжская вода стала поступать в него лишь в 1950 году. В рамках проекта были также реконструированы набережные в нижнем течении Яузы. В дальнейшем от создания Северного канала отказались.

Обводнительная система включает в себя водозабор (головное сооружение), который располагается в юго-восточной части Химкинского водохранилища у микрорайона «Лебедь» Войковского района Москвы. Отсюда волжская вода движется по подземному железобетонному коллектору вдоль Выборгской улицы, напротив дома 20 выходит в открытое искусственное русло (канал). Далее по перепускным трубам под Головинским шоссе попадает в Верхний Головинский пруд. После чего по протоке вода попадает в Средний Головинский пруд (помимо этого из Верхнего пруда часть воды через дюкер напротив Михалковской улицы сбрасывается в Большой Садовый пруд, из которого, в свою очередь, берёт начало ещё один правый приток Лихоборки — река Жабенка).

Средний Головинский пруд был образован после постройки плотины на Большом Головинском пруду (плотина в том числе включена в Лихоборскую обводнительную систему).

Из Нижнего (Большого) Головинского пруда вода устремляется в быстроток спрямленного русла Головинского ручья (ныне Головинский канал). После второго быстротока русло Головинского ручья приобретает более природный вид. Напротив дома 34 корпус 1 по Кронштадтскому бульвару ручей впадает в реку Норишку, вытекающую из коллектора. Затем река Норишка по перепускным трубам протекает под Онежской улицей. И наконец напротив дома 6 по Лихоборской набережной река Норишка, несущая волжскую воду из Канала имени Москвы, втекает в реку Лихоборку.

Обводнительный расход составляет 6 куб.м/сек.

На многих картах участок Лихоборской обводнительной системы от Нижнего (Большого) Головинского пруда до впадения в реку Лихоборку неверно называется продолжением реки Лихоборки. Из-за чего, судя по картам, Лихоборка вытекает из Головинских прудов, хотя в действительности исток Лихоборки лежит к западу от Долгопрудного.

Примечания

Ссылки 
 Лихоборская обводнительная система на портале ГУП «Мосводосток»
 Пункт 5. Лихоборская обводнительная система. Регламент технической эксплуатации. Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 12.10.2012 N 05-14-403/2. Московский портал. 2012-10-12
  короткое видео о Лихоборской обводнительной системе

Гидротехнические сооружения России
Яуза